Boțești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Boțești (Argeș), Gemeinde im Kreis Argeș
 Boțești (Vaslui), Gemeinde im Kreis Vaslui

 Boțești (Neamț), Dorf im Kreis Neamț

Siehe auch: Botești